

78001–78100 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 78001 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=002 bgcolor=#FAFAFA
| 78002 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=003 bgcolor=#FAFAFA
| 78003 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=004 bgcolor=#FAFAFA
| 78004 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=005 bgcolor=#F1F1F1
| 78005 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=006 bgcolor=#FAFAFA
| 78006 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=007 bgcolor=#FAFAFA
| 78007 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=008 bgcolor=#FAFAFA
| 78008 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=009 bgcolor=#E3E3E3
| 78009 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=010 bgcolor=#FAFAFA
| 78010 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=011 bgcolor=#FAFAFA
| 78011 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=012 bgcolor=#FAFAFA
| 78012 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=013 bgcolor=#FAFAFA
| 78013 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=014 bgcolor=#F1F1F1
| 78014 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=015 bgcolor=#F1F1F1
| 78015 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=016 bgcolor=#FAFAFA
| 78016 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=017 bgcolor=#F1F1F1
| 78017 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=018 bgcolor=#F1F1F1
| 78018 ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=019 bgcolor=#FAFAFA
| 78019 ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=020 bgcolor=#FAFAFA
| 78020 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=021 bgcolor=#E3E3E3
| 78021 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=022 bgcolor=#FAFAFA
| 78022 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=023 bgcolor=#FAFAFA
| 78023 ||  || 7 mai 2002 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=024 bgcolor=#FAFAFA
| 78024 ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=025 bgcolor=#FAFAFA
| 78025 ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=026 bgcolor=#FAFAFA
| 78026 ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=027 bgcolor=#F1F1F1
| 78027 ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=028 bgcolor=#FAFAFA
| 78028 ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=029 bgcolor=#FAFAFA
| 78029 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=030 bgcolor=#FAFAFA
| 78030 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=031 bgcolor=#FAFAFA
| 78031 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=032 bgcolor=#FAFAFA
| 78032 ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=033 bgcolor=#FAFAFA
| 78033 ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=034 bgcolor=#FAFAFA
| 78034 ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=035 bgcolor=#FAFAFA
| 78035 ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=036 bgcolor=#FAFAFA
| 78036 ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=037 bgcolor=#FAFAFA
| 78037 ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=038 bgcolor=#FAFAFA
| 78038 ||  || 10 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=039 bgcolor=#FAFAFA
| 78039 ||  || 10 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=040 bgcolor=#FAFAFA
| 78040 ||  || 13 mai 2002 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=041 bgcolor=#FAFAFA
| 78041 ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=042 bgcolor=#FAFAFA
| 78042 ||  || 15 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=043 bgcolor=#FAFAFA
| 78043 ||  || 15 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=044 bgcolor=#FAFAFA
| 78044 ||  || 11 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=045 bgcolor=#FAFAFA
| 78045 ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=046 bgcolor=#FAFAFA
| 78046 ||  || 5 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=047 bgcolor=#E3E3E3
| 78047 ||  || 6 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=048 bgcolor=#FAFAFA
| 78048 ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=049 bgcolor=#FAFAFA
| 78049 ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=050 bgcolor=#F1F1F1
| 78050 ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=051 bgcolor=#F1F1F1
| 78051 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=052 bgcolor=#F1F1F1
| 78052 ||  || 9 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=053 bgcolor=#F1F1F1
| 78053 ||  || 9 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=054 bgcolor=#F1F1F1
| 78054 ||  || 10 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=055 bgcolor=#F1F1F1
| 78055 ||  || 15 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=056 bgcolor=#FAFAFA
| 78056 || 2002 KP || 16 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=057 bgcolor=#F1F1F1
| 78057 ||  || 16 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=058 bgcolor=#FAFAFA
| 78058 ||  || 18 mai 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills Obs. || — || 
|-id=059 bgcolor=#E3E3E3
| 78059 ||  || 19 mai 2002 || Needville || Needville Obs. || — || 
|-id=060 bgcolor=#F1F1F1
| 78060 ||  || 17 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=061 bgcolor=#F1F1F1
| 78061 ||  || 16 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=062 bgcolor=#F1F1F1
| 78062 ||  || 23 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=063 bgcolor=#FAFAFA
| 78063 ||  || 29 mai 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=064 bgcolor=#E3E3E3
| 78064 ||  || 16 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=065 bgcolor=#FAFAFA
| 78065 || 2002 LC || 1 jun 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=066 bgcolor=#F1F1F1
| 78066 || 2002 LM || 1 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=067 bgcolor=#E3E3E3
| 78067 ||  || 2 jun 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=068 bgcolor=#FAFAFA
| 78068 ||  || 4 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=069 bgcolor=#FAFAFA
| 78069 ||  || 5 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=070 bgcolor=#F1F1F1
| 78070 ||  || 6 jun 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem || — || 
|-id=071 bgcolor=#F1F1F1
| 78071 Vicent ||  || 1 jun 2002 || Pla D'Arguines || R. Ferrando || — || 
|-id=072 bgcolor=#F1F1F1
| 78072 ||  || 5 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=073 bgcolor=#F1F1F1
| 78073 ||  || 5 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=074 bgcolor=#F1F1F1
| 78074 ||  || 5 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=075 bgcolor=#FAFAFA
| 78075 ||  || 6 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=076 bgcolor=#F1F1F1
| 78076 ||  || 6 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=077 bgcolor=#F1F1F1
| 78077 ||  || 6 jun 2002 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=078 bgcolor=#FAFAFA
| 78078 ||  || 6 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=079 bgcolor=#FAFAFA
| 78079 ||  || 6 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=080 bgcolor=#F1F1F1
| 78080 ||  || 6 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=081 bgcolor=#FAFAFA
| 78081 ||  || 6 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=082 bgcolor=#F1F1F1
| 78082 ||  || 7 jun 2002 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=083 bgcolor=#E3E3E3
| 78083 ||  || 8 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=084 bgcolor=#FAFAFA
| 78084 ||  || 8 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=085 bgcolor=#FAFAFA
| 78085 ||  || 8 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=086 bgcolor=#F1F1F1
| 78086 ||  || 4 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=087 bgcolor=#E3E3E3
| 78087 ||  || 5 jun 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=088 bgcolor=#FAFAFA
| 78088 ||  || 6 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=089 bgcolor=#FAFAFA
| 78089 ||  || 6 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=090 bgcolor=#F1F1F1
| 78090 ||  || 9 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=091 bgcolor=#F1F1F1
| 78091 ||  || 9 jun 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=092 bgcolor=#E3E3E3
| 78092 ||  || 10 jun 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem || — || 
|-id=093 bgcolor=#F1F1F1
| 78093 ||  || 8 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=094 bgcolor=#E3E3E3
| 78094 ||  || 10 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=095 bgcolor=#FAFAFA
| 78095 ||  || 5 jun 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=096 bgcolor=#FAFAFA
| 78096 ||  || 8 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=097 bgcolor=#E3E3E3
| 78097 ||  || 9 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=098 bgcolor=#E3E3E3
| 78098 ||  || 10 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=099 bgcolor=#F1F1F1
| 78099 ||  || 12 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=100 bgcolor=#E3E3E3
| 78100 ||  || 10 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

78101–78200 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 78101 ||  || 10 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=102 bgcolor=#F1F1F1
| 78102 ||  || 11 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=103 bgcolor=#E3E3E3
| 78103 ||  || 11 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=104 bgcolor=#F1F1F1
| 78104 ||  || 12 jun 2002 || Socorro || LINEAR || Pallas || 
|-id=105 bgcolor=#F1F1F1
| 78105 ||  || 12 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=106 bgcolor=#FAFAFA
| 78106 ||  || 12 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=107 bgcolor=#E3E3E3
| 78107 ||  || 8 jun 2002 || Haleakalā || NEAT || Brangane || 
|-id=108 bgcolor=#F1F1F1
| 78108 ||  || 9 jun 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=109 bgcolor=#FAFAFA
| 78109 ||  || 13 jun 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=110 bgcolor=#FAFAFA
| 78110 || 2002 MD || 16 jun 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=111 bgcolor=#F1F1F1
| 78111 ||  || 16 jun 2002 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=112 bgcolor=#F1F1F1
| 78112 ||  || 17 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=113 bgcolor=#F1F1F1
| 78113 ||  || 17 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=114 bgcolor=#F1F1F1
| 78114 ||  || 22 jun 2002 || La Palma || La Palma Obs. || — || 
|-id=115 bgcolor=#E3E3E3
| 78115 Skiantonucci ||  || 20 jun 2002 || Palomar || S. F. Hönig || — || 
|-id=116 bgcolor=#E3E3E3
| 78116 || 2002 NB || 1 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=117 bgcolor=#F1F1F1
| 78117 || 2002 NR || 4 jul 2002 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=118 bgcolor=#F1F1F1
| 78118 Bharat || 2002 NT || 4 jul 2002 || Goodricke-Pigott || V. Reddy || — || 
|-id=119 bgcolor=#F1F1F1
| 78119 ||  || 4 jul 2002 || Palomar || NEAT || Phocaea || 
|-id=120 bgcolor=#F1F1F1
| 78120 ||  || 4 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=121 bgcolor=#E3E3E3
| 78121 ||  || 1 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=122 bgcolor=#E3E3E3
| 78122 ||  || 1 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=123 bgcolor=#FAFAFA
| 78123 Dimare ||  || 10 jul 2002 || Campo Imperatore || F. Bernardi, A. Boattini || — || 
|-id=124 bgcolor=#FAFAFA
| 78124 Cicalò ||  || 11 jul 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=125 bgcolor=#F1F1F1
| 78125 Salimbeni ||  || 11 jul 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=126 bgcolor=#F1F1F1
| 78126 ||  || 3 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=127 bgcolor=#E3E3E3
| 78127 ||  || 4 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=128 bgcolor=#E3E3E3
| 78128 ||  || 4 jul 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=129 bgcolor=#FAFAFA
| 78129 ||  || 4 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=130 bgcolor=#F1F1F1
| 78130 ||  || 4 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=131 bgcolor=#F1F1F1
| 78131 ||  || 4 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=132 bgcolor=#F1F1F1
| 78132 ||  || 4 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=133 bgcolor=#E3E3E3
| 78133 ||  || 4 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=134 bgcolor=#F1F1F1
| 78134 ||  || 4 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=135 bgcolor=#FAFAFA
| 78135 ||  || 4 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=136 bgcolor=#E3E3E3
| 78136 ||  || 4 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=137 bgcolor=#E3E3E3
| 78137 ||  || 5 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=138 bgcolor=#FAFAFA
| 78138 ||  || 5 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=139 bgcolor=#F1F1F1
| 78139 ||  || 5 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=140 bgcolor=#FAFAFA
| 78140 ||  || 5 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=141 bgcolor=#FAFAFA
| 78141 ||  || 13 jul 2002 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=142 bgcolor=#E3E3E3
| 78142 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=143 bgcolor=#F1F1F1
| 78143 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=144 bgcolor=#E3E3E3
| 78144 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=145 bgcolor=#E3E3E3
| 78145 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=146 bgcolor=#FAFAFA
| 78146 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=147 bgcolor=#E3E3E3
| 78147 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=148 bgcolor=#E3E3E3
| 78148 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=149 bgcolor=#E3E3E3
| 78149 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=150 bgcolor=#E3E3E3
| 78150 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=151 bgcolor=#E3E3E3
| 78151 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=152 bgcolor=#E3E3E3
| 78152 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=153 bgcolor=#F1F1F1
| 78153 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=154 bgcolor=#E3E3E3
| 78154 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=155 bgcolor=#FAFAFA
| 78155 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=156 bgcolor=#F1F1F1
| 78156 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=157 bgcolor=#E3E3E3
| 78157 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=158 bgcolor=#F1F1F1
| 78158 ||  || 13 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=159 bgcolor=#E3E3E3
| 78159 ||  || 13 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=160 bgcolor=#E3E3E3
| 78160 ||  || 13 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=161 bgcolor=#F1F1F1
| 78161 ||  || 13 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=162 bgcolor=#F1F1F1
| 78162 ||  || 13 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=163 bgcolor=#E3E3E3
| 78163 ||  || 13 jul 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=164 bgcolor=#E3E3E3
| 78164 ||  || 13 jul 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=165 bgcolor=#F1F1F1
| 78165 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=166 bgcolor=#E3E3E3
| 78166 ||  || 6 jul 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || Eos || 
|-id=167 bgcolor=#F1F1F1
| 78167 ||  || 8 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=168 bgcolor=#E3E3E3
| 78168 ||  || 8 jul 2002 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=169 bgcolor=#F1F1F1
| 78169 ||  || 15 jul 2002 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=170 bgcolor=#F1F1F1
| 78170 ||  || 8 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=171 bgcolor=#F1F1F1
| 78171 ||  || 13 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=172 bgcolor=#F1F1F1
| 78172 ||  || 13 jul 2002 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=173 bgcolor=#E3E3E3
| 78173 ||  || 13 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=174 bgcolor=#F1F1F1
| 78174 ||  || 13 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=175 bgcolor=#E3E3E3
| 78175 ||  || 13 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=176 bgcolor=#E3E3E3
| 78176 ||  || 13 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=177 bgcolor=#F1F1F1
| 78177 ||  || 13 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=178 bgcolor=#FAFAFA
| 78178 ||  || 14 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=179 bgcolor=#E3E3E3
| 78179 ||  || 14 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=180 bgcolor=#E3E3E3
| 78180 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=181 bgcolor=#F1F1F1
| 78181 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=182 bgcolor=#E3E3E3
| 78182 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=183 bgcolor=#E3E3E3
| 78183 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=184 bgcolor=#F1F1F1
| 78184 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=185 bgcolor=#E3E3E3
| 78185 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=186 bgcolor=#E3E3E3
| 78186 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=187 bgcolor=#F1F1F1
| 78187 ||  || 11 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=188 bgcolor=#E3E3E3
| 78188 ||  || 13 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=189 bgcolor=#E3E3E3
| 78189 ||  || 14 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=190 bgcolor=#E3E3E3
| 78190 ||  || 14 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=191 bgcolor=#FAFAFA
| 78191 ||  || 13 jul 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=192 bgcolor=#F1F1F1
| 78192 ||  || 14 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=193 bgcolor=#F1F1F1
| 78193 ||  || 14 jul 2002 || Palomar || NEAT || Phocaea || 
|-id=194 bgcolor=#E3E3E3
| 78194 ||  || 15 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=195 bgcolor=#F1F1F1
| 78195 ||  || 15 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=196 bgcolor=#F1F1F1
| 78196 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=197 bgcolor=#F1F1F1
| 78197 ||  || 12 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=198 bgcolor=#E3E3E3
| 78198 ||  || 14 jul 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=199 bgcolor=#F1F1F1
| 78199 ||  || 13 jul 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=200 bgcolor=#E3E3E3
| 78200 ||  || 14 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

78201–78300 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 78201 ||  || 14 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=202 bgcolor=#E3E3E3
| 78202 ||  || 13 jul 2002 || Haleakalā || NEAT || Brangane || 
|-id=203 bgcolor=#E3E3E3
| 78203 ||  || 15 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=204 bgcolor=#FAFAFA
| 78204 ||  || 15 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=205 bgcolor=#E3E3E3
| 78205 ||  || 4 jul 2002 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=206 bgcolor=#E3E3E3
| 78206 ||  || 5 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=207 bgcolor=#F1F1F1
| 78207 ||  || 12 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=208 bgcolor=#F1F1F1
| 78208 ||  || 11 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=209 bgcolor=#E3E3E3
| 78209 || 2002 OA || 16 jul 2002 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=210 bgcolor=#E3E3E3
| 78210 || 2002 OT || 17 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=211 bgcolor=#E3E3E3
| 78211 || 2002 OY || 17 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=212 bgcolor=#E3E3E3
| 78212 ||  || 17 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=213 bgcolor=#E3E3E3
| 78213 ||  || 17 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=214 bgcolor=#F1F1F1
| 78214 ||  || 17 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=215 bgcolor=#F1F1F1
| 78215 ||  || 17 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=216 bgcolor=#FAFAFA
| 78216 ||  || 17 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=217 bgcolor=#FAFAFA
| 78217 ||  || 18 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=218 bgcolor=#E3E3E3
| 78218 ||  || 19 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=219 bgcolor=#F1F1F1
| 78219 ||  || 19 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=220 bgcolor=#E3E3E3
| 78220 ||  || 20 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=221 bgcolor=#F1F1F1
| 78221 Leonmow ||  || 18 jul 2002 || Needville || Needville Obs. || — || 
|-id=222 bgcolor=#F1F1F1
| 78222 ||  || 18 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=223 bgcolor=#F1F1F1
| 78223 ||  || 21 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=224 bgcolor=#E3E3E3
| 78224 ||  || 21 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=225 bgcolor=#E3E3E3
| 78225 ||  || 22 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=226 bgcolor=#FAFAFA
| 78226 ||  || 16 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=227 bgcolor=#F1F1F1
| 78227 ||  || 18 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=228 bgcolor=#F1F1F1
| 78228 ||  || 18 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=229 bgcolor=#F1F1F1
| 78229 ||  || 18 jul 2002 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=230 bgcolor=#E3E3E3
| 78230 ||  || 18 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=231 bgcolor=#E3E3E3
| 78231 ||  || 18 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=232 bgcolor=#E3E3E3
| 78232 ||  || 18 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=233 bgcolor=#E3E3E3
| 78233 ||  || 18 jul 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=234 bgcolor=#E3E3E3
| 78234 ||  || 18 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=235 bgcolor=#F1F1F1
| 78235 ||  || 18 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=236 bgcolor=#FAFAFA
| 78236 ||  || 21 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=237 bgcolor=#E3E3E3
| 78237 ||  || 28 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=238 bgcolor=#F1F1F1
| 78238 ||  || 23 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=239 bgcolor=#E3E3E3
| 78239 ||  || 22 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=240 bgcolor=#FAFAFA
| 78240 ||  || 31 jul 2002 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=241 bgcolor=#F1F1F1
| 78241 ||  || 29 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=242 bgcolor=#E3E3E3
| 78242 ||  || 28 jul 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=243 bgcolor=#E3E3E3
| 78243 || 2002 PV || 1 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=244 bgcolor=#FAFAFA
| 78244 ||  || 2 ago 2002 || El Centro || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=245 bgcolor=#E3E3E3
| 78245 ||  || 3 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=246 bgcolor=#E3E3E3
| 78246 ||  || 3 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=247 bgcolor=#E3E3E3
| 78247 ||  || 3 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=248 bgcolor=#E3E3E3
| 78248 ||  || 4 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=249 bgcolor=#E3E3E3
| 78249 Capaccioni ||  || 4 ago 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=250 bgcolor=#E3E3E3
| 78250 ||  || 5 ago 2002 || Palomar || NEAT || Ursula || 
|-id=251 bgcolor=#E3E3E3
| 78251 ||  || 5 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=252 bgcolor=#E3E3E3
| 78252 Priscio ||  || 5 ago 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=253 bgcolor=#E3E3E3
| 78253 ||  || 5 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=254 bgcolor=#F1F1F1
| 78254 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=255 bgcolor=#F1F1F1
| 78255 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=256 bgcolor=#F1F1F1
| 78256 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=257 bgcolor=#F1F1F1
| 78257 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=258 bgcolor=#E3E3E3
| 78258 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=259 bgcolor=#E3E3E3
| 78259 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=260 bgcolor=#F1F1F1
| 78260 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=261 bgcolor=#E3E3E3
| 78261 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=262 bgcolor=#F1F1F1
| 78262 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=263 bgcolor=#F1F1F1
| 78263 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=264 bgcolor=#FAFAFA
| 78264 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=265 bgcolor=#F1F1F1
| 78265 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=266 bgcolor=#FAFAFA
| 78266 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=267 bgcolor=#E3E3E3
| 78267 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=268 bgcolor=#E3E3E3
| 78268 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=269 bgcolor=#F1F1F1
| 78269 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=270 bgcolor=#F1F1F1
| 78270 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=271 bgcolor=#F1F1F1
| 78271 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=272 bgcolor=#F1F1F1
| 78272 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=273 bgcolor=#FAFAFA
| 78273 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=274 bgcolor=#F1F1F1
| 78274 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=275 bgcolor=#E3E3E3
| 78275 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=276 bgcolor=#E3E3E3
| 78276 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=277 bgcolor=#E3E3E3
| 78277 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=278 bgcolor=#E3E3E3
| 78278 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || Ursula || 
|-id=279 bgcolor=#F1F1F1
| 78279 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=280 bgcolor=#FAFAFA
| 78280 ||  || 7 ago 2002 || Palomar || NEAT || Mitidika || 
|-id=281 bgcolor=#E3E3E3
| 78281 ||  || 7 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=282 bgcolor=#E3E3E3
| 78282 ||  || 10 ago 2002 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=283 bgcolor=#E3E3E3
| 78283 ||  || 5 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=284 bgcolor=#F1F1F1
| 78284 ||  || 11 ago 2002 || Emerald Lane || L. Ball || — || 
|-id=285 bgcolor=#F1F1F1
| 78285 ||  || 9 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=286 bgcolor=#E3E3E3
| 78286 ||  || 9 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=287 bgcolor=#F1F1F1
| 78287 ||  || 10 ago 2002 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=288 bgcolor=#F1F1F1
| 78288 ||  || 10 ago 2002 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=289 bgcolor=#F1F1F1
| 78289 ||  || 10 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=290 bgcolor=#FAFAFA
| 78290 ||  || 10 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=291 bgcolor=#E3E3E3
| 78291 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=292 bgcolor=#E3E3E3
| 78292 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=293 bgcolor=#FAFAFA
| 78293 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=294 bgcolor=#F1F1F1
| 78294 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=295 bgcolor=#F1F1F1
| 78295 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=296 bgcolor=#E3E3E3
| 78296 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=297 bgcolor=#F1F1F1
| 78297 ||  || 11 ago 2002 || Needville || Needville Obs. || Phocaea || 
|-id=298 bgcolor=#FAFAFA
| 78298 ||  || 5 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=299 bgcolor=#F1F1F1
| 78299 ||  || 9 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=300 bgcolor=#E3E3E3
| 78300 ||  || 9 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

78301–78400 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 78301 ||  || 9 ago 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=302 bgcolor=#F1F1F1
| 78302 ||  || 9 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=303 bgcolor=#F1F1F1
| 78303 ||  || 9 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=304 bgcolor=#F1F1F1
| 78304 ||  || 10 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=305 bgcolor=#E3E3E3
| 78305 ||  || 10 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=306 bgcolor=#E3E3E3
| 78306 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=307 bgcolor=#FAFAFA
| 78307 ||  || 12 ago 2002 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=308 bgcolor=#F1F1F1
| 78308 ||  || 3 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=309 bgcolor=#F1F1F1
| 78309 Alessielisa ||  || 5 ago 2002 || Campo Imperatore || F. Bernardi || — || 
|-id=310 bgcolor=#FAFAFA
| 78310 Spoto ||  || 5 ago 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=311 bgcolor=#F1F1F1
| 78311 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=312 bgcolor=#E3E3E3
| 78312 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=313 bgcolor=#E3E3E3
| 78313 ||  || 11 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=314 bgcolor=#E3E3E3
| 78314 ||  || 12 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=315 bgcolor=#F1F1F1
| 78315 ||  || 12 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=316 bgcolor=#E3E3E3
| 78316 ||  || 12 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=317 bgcolor=#E3E3E3
| 78317 ||  || 12 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=318 bgcolor=#E3E3E3
| 78318 ||  || 12 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=319 bgcolor=#E3E3E3
| 78319 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=320 bgcolor=#F1F1F1
| 78320 ||  || 11 ago 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=321 bgcolor=#FAFAFA
| 78321 ||  || 11 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=322 bgcolor=#E3E3E3
| 78322 ||  || 11 ago 2002 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=323 bgcolor=#E3E3E3
| 78323 ||  || 11 ago 2002 || Palomar || NEAT || Ursula || 
|-id=324 bgcolor=#FAFAFA
| 78324 ||  || 9 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=325 bgcolor=#F1F1F1
| 78325 ||  || 9 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=326 bgcolor=#F1F1F1
| 78326 ||  || 10 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=327 bgcolor=#E3E3E3
| 78327 ||  || 10 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=328 bgcolor=#E3E3E3
| 78328 ||  || 10 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=329 bgcolor=#F1F1F1
| 78329 ||  || 10 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=330 bgcolor=#E3E3E3
| 78330 ||  || 10 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=331 bgcolor=#F1F1F1
| 78331 ||  || 10 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=332 bgcolor=#F1F1F1
| 78332 ||  || 10 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=333 bgcolor=#F1F1F1
| 78333 ||  || 12 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=334 bgcolor=#E3E3E3
| 78334 ||  || 12 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=335 bgcolor=#FAFAFA
| 78335 ||  || 13 ago 2002 || El Centro || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=336 bgcolor=#F1F1F1
| 78336 ||  || 12 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=337 bgcolor=#E3E3E3
| 78337 ||  || 12 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=338 bgcolor=#F1F1F1
| 78338 ||  || 13 ago 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=339 bgcolor=#F1F1F1
| 78339 ||  || 13 ago 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=340 bgcolor=#E3E3E3
| 78340 ||  || 11 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=341 bgcolor=#F1F1F1
| 78341 ||  || 11 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=342 bgcolor=#E3E3E3
| 78342 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=343 bgcolor=#F1F1F1
| 78343 ||  || 14 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=344 bgcolor=#E3E3E3
| 78344 ||  || 14 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=345 bgcolor=#E3E3E3
| 78345 ||  || 11 ago 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=346 bgcolor=#E3E3E3
| 78346 ||  || 11 ago 2002 || Haleakala || NEAT || Ursula || 
|-id=347 bgcolor=#E3E3E3
| 78347 ||  || 12 ago 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=348 bgcolor=#E3E3E3
| 78348 ||  || 12 ago 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=349 bgcolor=#E3E3E3
| 78349 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=350 bgcolor=#E3E3E3
| 78350 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=351 bgcolor=#F1F1F1
| 78351 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=352 bgcolor=#E3E3E3
| 78352 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=353 bgcolor=#FAFAFA
| 78353 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=354 bgcolor=#E3E3E3
| 78354 ||  || 12 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=355 bgcolor=#F1F1F1
| 78355 ||  || 12 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=356 bgcolor=#E3E3E3
| 78356 ||  || 12 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=357 bgcolor=#E3E3E3
| 78357 ||  || 12 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=358 bgcolor=#FAFAFA
| 78358 ||  || 13 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=359 bgcolor=#E3E3E3
| 78359 ||  || 13 ago 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=360 bgcolor=#F1F1F1
| 78360 ||  || 13 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=361 bgcolor=#FAFAFA
| 78361 ||  || 13 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=362 bgcolor=#E3E3E3
| 78362 ||  || 13 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=363 bgcolor=#E3E3E3
| 78363 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=364 bgcolor=#E3E3E3
| 78364 ||  || 12 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=365 bgcolor=#F1F1F1
| 78365 ||  || 13 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=366 bgcolor=#E3E3E3
| 78366 ||  || 14 ago 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=367 bgcolor=#F1F1F1
| 78367 ||  || 15 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=368 bgcolor=#F1F1F1
| 78368 ||  || 13 ago 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=369 bgcolor=#F1F1F1
| 78369 ||  || 13 ago 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=370 bgcolor=#F1F1F1
| 78370 ||  || 13 ago 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=371 bgcolor=#E3E3E3
| 78371 ||  || 13 ago 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=372 bgcolor=#E3E3E3
| 78372 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=373 bgcolor=#F1F1F1
| 78373 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=374 bgcolor=#FAFAFA
| 78374 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=375 bgcolor=#F1F1F1
| 78375 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=376 bgcolor=#E3E3E3
| 78376 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=377 bgcolor=#F1F1F1
| 78377 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=378 bgcolor=#E3E3E3
| 78378 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=379 bgcolor=#E3E3E3
| 78379 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=380 bgcolor=#E3E3E3
| 78380 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=381 bgcolor=#F1F1F1
| 78381 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=382 bgcolor=#F1F1F1
| 78382 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=383 bgcolor=#F1F1F1
| 78383 Philmassey ||  || 15 ago 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=384 bgcolor=#E3E3E3
| 78384 ||  || 12 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=385 bgcolor=#E3E3E3
| 78385 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=386 bgcolor=#F1F1F1
| 78386 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || S. F. Hönig || — || 
|-id=387 bgcolor=#F1F1F1
| 78387 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || S. F. Hönig || — || 
|-id=388 bgcolor=#E3E3E3
| 78388 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || S. F. Hönig || — || 
|-id=389 bgcolor=#E3E3E3
| 78389 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || S. F. Hönig || Ursula || 
|-id=390 bgcolor=#E3E3E3
| 78390 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || S. F. Hönig || — || 
|-id=391 bgcolor=#E3E3E3
| 78391 Michaeljäger ||  || 8 ago 2002 || Palomar || S. F. Hönig || — || 
|-id=392 bgcolor=#F1F1F1
| 78392 Dellinger ||  || 9 ago 2002 || Haleakalā || A. Lowe || — || 
|-id=393 bgcolor=#F1F1F1
| 78393 Dillon ||  || 8 ago 2002 || Palomar || A. Lowe || — || 
|-id=394 bgcolor=#FAFAFA
| 78394 Garossino ||  || 9 ago 2002 || Haleakalā || A. Lowe || — || 
|-id=395 bgcolor=#E3E3E3
| 78395 ||  || 16 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=396 bgcolor=#E3E3E3
| 78396 ||  || 16 ago 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=397 bgcolor=#F1F1F1
| 78397 ||  || 16 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=398 bgcolor=#E3E3E3
| 78398 ||  || 16 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=399 bgcolor=#F1F1F1
| 78399 ||  || 16 ago 2002 || Haleakalā || NEAT || Eos || 
|-id=400 bgcolor=#E3E3E3
| 78400 ||  || 16 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|}

78401–78500 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 78401 ||  || 19 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=402 bgcolor=#E3E3E3
| 78402 ||  || 19 ago 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=403 bgcolor=#E3E3E3
| 78403 ||  || 19 ago 2002 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=404 bgcolor=#E3E3E3
| 78404 ||  || 26 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=405 bgcolor=#E3E3E3
| 78405 ||  || 26 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=406 bgcolor=#E3E3E3
| 78406 ||  || 27 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=407 bgcolor=#E3E3E3
| 78407 ||  || 28 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=408 bgcolor=#F1F1F1
| 78408 ||  || 26 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=409 bgcolor=#F1F1F1
| 78409 ||  || 27 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=410 bgcolor=#FAFAFA
| 78410 ||  || 26 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=411 bgcolor=#FAFAFA
| 78411 ||  || 28 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=412 bgcolor=#E3E3E3
| 78412 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || NEAT || Maria || 
|-id=413 bgcolor=#FAFAFA
| 78413 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=414 bgcolor=#F1F1F1
| 78414 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=415 bgcolor=#F1F1F1
| 78415 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=416 bgcolor=#FAFAFA
| 78416 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=417 bgcolor=#FAFAFA
| 78417 ||  || 30 ago 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=418 bgcolor=#E3E3E3
| 78418 ||  || 30 ago 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=419 bgcolor=#E3E3E3
| 78419 ||  || 27 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=420 bgcolor=#E3E3E3
| 78420 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=421 bgcolor=#E3E3E3
| 78421 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=422 bgcolor=#E3E3E3
| 78422 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=423 bgcolor=#E3E3E3
| 78423 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=424 bgcolor=#F1F1F1
| 78424 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=425 bgcolor=#F1F1F1
| 78425 ||  || 30 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=426 bgcolor=#FAFAFA
| 78426 ||  || 30 ago 2002 || Ametlla de Mar || Ametlla de Mar Obs. || — || 
|-id=427 bgcolor=#FAFAFA
| 78427 ||  || 29 ago 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=428 bgcolor=#E3E3E3
| 78428 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=429 bgcolor=#E3E3E3
| 78429 Baschek ||  || 18 ago 2002 || Palomar || S. F. Hönig || Brangane || 
|-id=430 bgcolor=#F1F1F1
| 78430 Andrewpearce ||  || 18 ago 2002 || Palomar || S. F. Hönig || — || 
|-id=431 bgcolor=#FAFAFA
| 78431 Kemble ||  || 16 ago 2002 || Palomar || A. Lowe || — || 
|-id=432 bgcolor=#E3E3E3
| 78432 Helensailer ||  || 29 ago 2002 || Palomar || R. Matson || — || 
|-id=433 bgcolor=#F1F1F1
| 78433 Gertrudolf ||  || 29 ago 2002 || Palomar || S. F. Hönig || — || 
|-id=434 bgcolor=#F1F1F1
| 78434 Dyer ||  || 17 ago 2002 || Palomar || A. Lowe || — || 
|-id=435 bgcolor=#E3E3E3
| 78435 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=436 bgcolor=#E3E3E3
| 78436 ||  || 3 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=437 bgcolor=#E3E3E3
| 78437 ||  || 3 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=438 bgcolor=#F1F1F1
| 78438 ||  || 1 set 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=439 bgcolor=#FAFAFA
| 78439 ||  || 3 set 2002 || Haleakala || NEAT || Mitidika || 
|-id=440 bgcolor=#E3E3E3
| 78440 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=441 bgcolor=#FAFAFA
| 78441 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=442 bgcolor=#E3E3E3
| 78442 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=443 bgcolor=#E3E3E3
| 78443 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=444 bgcolor=#E3E3E3
| 78444 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || Ursula || 
|-id=445 bgcolor=#F1F1F1
| 78445 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=446 bgcolor=#E3E3E3
| 78446 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=447 bgcolor=#E3E3E3
| 78447 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=448 bgcolor=#F1F1F1
| 78448 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=449 bgcolor=#F1F1F1
| 78449 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=450 bgcolor=#F1F1F1
| 78450 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=451 bgcolor=#F1F1F1
| 78451 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=452 bgcolor=#E3E3E3
| 78452 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=453 bgcolor=#E3E3E3
| 78453 Bullock ||  || 3 set 2002 || Campo Imperatore || F. Bernardi || Ursula || 
|-id=454 bgcolor=#F1F1F1
| 78454 ||  || 3 set 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=455 bgcolor=#E3E3E3
| 78455 ||  || 3 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=456 bgcolor=#F1F1F1
| 78456 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=457 bgcolor=#F1F1F1
| 78457 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=458 bgcolor=#F1F1F1
| 78458 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=459 bgcolor=#F1F1F1
| 78459 ||  || 5 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=460 bgcolor=#F1F1F1
| 78460 ||  || 5 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=461 bgcolor=#F1F1F1
| 78461 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=462 bgcolor=#F1F1F1
| 78462 ||  || 5 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=463 bgcolor=#F1F1F1
| 78463 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=464 bgcolor=#F1F1F1
| 78464 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=465 bgcolor=#F1F1F1
| 78465 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=466 bgcolor=#E3E3E3
| 78466 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=467 bgcolor=#F1F1F1
| 78467 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=468 bgcolor=#E3E3E3
| 78468 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=469 bgcolor=#F1F1F1
| 78469 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=470 bgcolor=#E3E3E3
| 78470 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=471 bgcolor=#F1F1F1
| 78471 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=472 bgcolor=#F1F1F1
| 78472 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=473 bgcolor=#E3E3E3
| 78473 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=474 bgcolor=#FAFAFA
| 78474 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=475 bgcolor=#FAFAFA
| 78475 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=476 bgcolor=#E3E3E3
| 78476 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=477 bgcolor=#E3E3E3
| 78477 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=478 bgcolor=#E3E3E3
| 78478 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=479 bgcolor=#E3E3E3
| 78479 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=480 bgcolor=#E3E3E3
| 78480 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=481 bgcolor=#E3E3E3
| 78481 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=482 bgcolor=#E3E3E3
| 78482 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || Maria || 
|-id=483 bgcolor=#FAFAFA
| 78483 ||  || 5 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=484 bgcolor=#F1F1F1
| 78484 ||  || 5 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=485 bgcolor=#E3E3E3
| 78485 ||  || 5 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=486 bgcolor=#F1F1F1
| 78486 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=487 bgcolor=#E3E3E3
| 78487 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=488 bgcolor=#E3E3E3
| 78488 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=489 bgcolor=#FAFAFA
| 78489 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=490 bgcolor=#F1F1F1
| 78490 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=491 bgcolor=#E3E3E3
| 78491 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=492 bgcolor=#FAFAFA
| 78492 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=493 bgcolor=#F1F1F1
| 78493 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=494 bgcolor=#FAFAFA
| 78494 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=495 bgcolor=#E3E3E3
| 78495 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=496 bgcolor=#E3E3E3
| 78496 ||  || 3 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=497 bgcolor=#F1F1F1
| 78497 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=498 bgcolor=#E3E3E3
| 78498 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=499 bgcolor=#FAFAFA
| 78499 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=500 bgcolor=#E3E3E3
| 78500 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

78501–78600 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 78501 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=502 bgcolor=#F1F1F1
| 78502 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=503 bgcolor=#E3E3E3
| 78503 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=504 bgcolor=#E3E3E3
| 78504 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=505 bgcolor=#E3E3E3
| 78505 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=506 bgcolor=#FAFAFA
| 78506 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=507 bgcolor=#FAFAFA
| 78507 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=508 bgcolor=#F1F1F1
| 78508 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=509 bgcolor=#F1F1F1
| 78509 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=510 bgcolor=#E3E3E3
| 78510 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=511 bgcolor=#F1F1F1
| 78511 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=512 bgcolor=#E3E3E3
| 78512 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=513 bgcolor=#E3E3E3
| 78513 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=514 bgcolor=#E3E3E3
| 78514 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=515 bgcolor=#FAFAFA
| 78515 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=516 bgcolor=#E3E3E3
| 78516 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=517 bgcolor=#E3E3E3
| 78517 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=518 bgcolor=#E3E3E3
| 78518 ||  || 5 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || Brangane || 
|-id=519 bgcolor=#F1F1F1
| 78519 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=520 bgcolor=#FAFAFA
| 78520 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=521 bgcolor=#F1F1F1
| 78521 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=522 bgcolor=#E3E3E3
| 78522 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=523 bgcolor=#FAFAFA
| 78523 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=524 bgcolor=#E3E3E3
| 78524 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=525 bgcolor=#E3E3E3
| 78525 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=526 bgcolor=#FAFAFA
| 78526 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=527 bgcolor=#E3E3E3
| 78527 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=528 bgcolor=#E3E3E3
| 78528 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=529 bgcolor=#E3E3E3
| 78529 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=530 bgcolor=#E3E3E3
| 78530 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=531 bgcolor=#F1F1F1
| 78531 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=532 bgcolor=#E3E3E3
| 78532 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=533 bgcolor=#E3E3E3
| 78533 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=534 bgcolor=#F1F1F1
| 78534 Renmir ||  || 6 set 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=535 bgcolor=#F1F1F1
| 78535 Carloconti ||  || 6 set 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=536 bgcolor=#E3E3E3
| 78536 Shrbený ||  || 7 set 2002 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák || — || 
|-id=537 bgcolor=#F1F1F1
| 78537 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=538 bgcolor=#F1F1F1
| 78538 ||  || 7 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=539 bgcolor=#F1F1F1
| 78539 ||  || 7 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=540 bgcolor=#E3E3E3
| 78540 ||  || 7 set 2002 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec || — || 
|-id=541 bgcolor=#E3E3E3
| 78541 ||  || 2 set 2002 || Kvistaberg || UDAS || — || 
|-id=542 bgcolor=#FAFAFA
| 78542 ||  || 9 set 2002 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec || — || 
|-id=543 bgcolor=#F1F1F1
| 78543 ||  || 6 set 2002 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=544 bgcolor=#FAFAFA
| 78544 ||  || 7 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=545 bgcolor=#FFDAB5
| 78545 ||  || 7 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=546 bgcolor=#E3E3E3
| 78546 ||  || 8 set 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=547 bgcolor=#F1F1F1
| 78547 ||  || 8 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=548 bgcolor=#F1F1F1
| 78548 ||  || 9 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=549 bgcolor=#F1F1F1
| 78549 ||  || 9 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=550 bgcolor=#E3E3E3
| 78550 ||  || 10 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=551 bgcolor=#E3E3E3
| 78551 ||  || 10 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=552 bgcolor=#F1F1F1
| 78552 ||  || 10 set 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=553 bgcolor=#F1F1F1
| 78553 ||  || 10 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=554 bgcolor=#FAFAFA
| 78554 ||  || 11 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=555 bgcolor=#E3E3E3
| 78555 ||  || 10 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=556 bgcolor=#FAFAFA
| 78556 ||  || 11 set 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=557 bgcolor=#F1F1F1
| 78557 ||  || 11 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=558 bgcolor=#E3E3E3
| 78558 ||  || 12 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=559 bgcolor=#F1F1F1
| 78559 ||  || 14 set 2002 || Ametlla de Mar || Ametlla de Mar Obs. || — || 
|-id=560 bgcolor=#E3E3E3
| 78560 ||  || 10 set 2002 || Haleakalā || NEAT || Brangane || 
|-id=561 bgcolor=#FAFAFA
| 78561 ||  || 10 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=562 bgcolor=#E3E3E3
| 78562 ||  || 12 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=563 bgcolor=#FAFAFA
| 78563 ||  || 13 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=564 bgcolor=#F1F1F1
| 78564 ||  || 13 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=565 bgcolor=#F1F1F1
| 78565 ||  || 13 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=566 bgcolor=#F1F1F1
| 78566 ||  || 13 set 2002 || Socorro || LINEAR || Koronis || 
|-id=567 bgcolor=#F1F1F1
| 78567 ||  || 14 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=568 bgcolor=#E3E3E3
| 78568 ||  || 13 set 2002 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=569 bgcolor=#E3E3E3
| 78569 ||  || 12 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=570 bgcolor=#F1F1F1
| 78570 ||  || 12 set 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=571 bgcolor=#F1F1F1
| 78571 ||  || 13 set 2002 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=572 bgcolor=#F1F1F1
| 78572 ||  || 15 set 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=573 bgcolor=#E3E3E3
| 78573 ||  || 13 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=574 bgcolor=#E3E3E3
| 78574 ||  || 13 set 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=575 bgcolor=#E3E3E3
| 78575 ||  || 13 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=576 bgcolor=#E3E3E3
| 78576 ||  || 14 set 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=577 bgcolor=#E3E3E3
| 78577 JPL ||  || 10 set 2002 || Wrightwood || J. W. Young || — || 
|-id=578 bgcolor=#F1F1F1
| 78578 Donpettit ||  || 14 set 2002 || Palomar || R. Matson || — || 
|-id=579 bgcolor=#E3E3E3
| 78579 ||  || 27 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=580 bgcolor=#F1F1F1
| 78580 ||  || 27 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=581 bgcolor=#E3E3E3
| 78581 ||  || 27 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=582 bgcolor=#FAFAFA
| 78582 ||  || 27 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=583 bgcolor=#F1F1F1
| 78583 ||  || 27 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=584 bgcolor=#E3E3E3
| 78584 ||  || 27 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=585 bgcolor=#E3E3E3
| 78585 ||  || 27 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=586 bgcolor=#E3E3E3
| 78586 ||  || 27 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=587 bgcolor=#FFDAB5
| 78587 ||  || 27 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=588 bgcolor=#F1F1F1
| 78588 ||  || 27 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=589 bgcolor=#F1F1F1
| 78589 ||  || 27 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=590 bgcolor=#E3E3E3
| 78590 ||  || 27 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=591 bgcolor=#F1F1F1
| 78591 ||  || 27 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=592 bgcolor=#F1F1F1
| 78592 ||  || 27 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=593 bgcolor=#F1F1F1
| 78593 ||  || 27 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=594 bgcolor=#E3E3E3
| 78594 ||  || 26 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=595 bgcolor=#F1F1F1
| 78595 ||  || 26 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=596 bgcolor=#E3E3E3
| 78596 ||  || 26 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=597 bgcolor=#FAFAFA
| 78597 ||  || 27 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=598 bgcolor=#E3E3E3
| 78598 ||  || 28 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=599 bgcolor=#E3E3E3
| 78599 ||  || 29 set 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=600 bgcolor=#E3E3E3
| 78600 ||  || 29 set 2002 || Haleakala || NEAT || Ursula || 
|}

78601–78700 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 78601 ||  || 28 set 2002 || Haleakalā || NEAT || Brangane || 
|-id=602 bgcolor=#F1F1F1
| 78602 ||  || 28 set 2002 || Haleakala || NEAT || Eos || 
|-id=603 bgcolor=#F1F1F1
| 78603 ||  || 28 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=604 bgcolor=#F1F1F1
| 78604 ||  || 29 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=605 bgcolor=#E3E3E3
| 78605 ||  || 30 set 2002 || Nashville || R. Clingan || Ursula || 
|-id=606 bgcolor=#E3E3E3
| 78606 ||  || 29 set 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=607 bgcolor=#E3E3E3
| 78607 ||  || 30 set 2002 || Haleakala || NEAT || Ursula || 
|-id=608 bgcolor=#FAFAFA
| 78608 ||  || 18 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=609 bgcolor=#F1F1F1
| 78609 ||  || 21 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=610 bgcolor=#E3E3E3
| 78610 ||  || 30 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=611 bgcolor=#F1F1F1
| 78611 ||  || 30 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=612 bgcolor=#F1F1F1
| 78612 ||  || 30 set 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=613 bgcolor=#F1F1F1
| 78613 ||  || 30 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=614 bgcolor=#E3E3E3
| 78614 ||  || 30 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=615 bgcolor=#F1F1F1
| 78615 ||  || 16 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=616 bgcolor=#E3E3E3
| 78616 ||  || 17 set 2002 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=617 bgcolor=#E3E3E3
| 78617 ||  || 1 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=618 bgcolor=#F1F1F1
| 78618 ||  || 1 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=619 bgcolor=#E3E3E3
| 78619 ||  || 1 out 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=620 bgcolor=#E3E3E3
| 78620 ||  || 1 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=621 bgcolor=#F1F1F1
| 78621 ||  || 1 out 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=622 bgcolor=#E3E3E3
| 78622 ||  || 1 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=623 bgcolor=#F1F1F1
| 78623 ||  || 1 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=624 bgcolor=#F1F1F1
| 78624 ||  || 1 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=625 bgcolor=#E3E3E3
| 78625 ||  || 1 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=626 bgcolor=#FAFAFA
| 78626 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=627 bgcolor=#E3E3E3
| 78627 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=628 bgcolor=#E3E3E3
| 78628 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=629 bgcolor=#E3E3E3
| 78629 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=630 bgcolor=#F1F1F1
| 78630 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=631 bgcolor=#E3E3E3
| 78631 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=632 bgcolor=#E3E3E3
| 78632 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=633 bgcolor=#F1F1F1
| 78633 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=634 bgcolor=#E3E3E3
| 78634 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=635 bgcolor=#E3E3E3
| 78635 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=636 bgcolor=#E3E3E3
| 78636 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=637 bgcolor=#E3E3E3
| 78637 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=638 bgcolor=#E3E3E3
| 78638 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=639 bgcolor=#E3E3E3
| 78639 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=640 bgcolor=#E3E3E3
| 78640 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=641 bgcolor=#E3E3E3
| 78641 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=642 bgcolor=#E3E3E3
| 78642 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=643 bgcolor=#E3E3E3
| 78643 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=644 bgcolor=#FAFAFA
| 78644 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=645 bgcolor=#E3E3E3
| 78645 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=646 bgcolor=#E3E3E3
| 78646 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=647 bgcolor=#FAFAFA
| 78647 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=648 bgcolor=#E3E3E3
| 78648 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=649 bgcolor=#F1F1F1
| 78649 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=650 bgcolor=#E3E3E3
| 78650 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=651 bgcolor=#E3E3E3
| 78651 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=652 bgcolor=#F1F1F1
| 78652 Quero ||  || 3 out 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=653 bgcolor=#FAFAFA
| 78653 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=654 bgcolor=#F1F1F1
| 78654 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=655 bgcolor=#F1F1F1
| 78655 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=656 bgcolor=#E3E3E3
| 78656 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || Ursula || 
|-id=657 bgcolor=#F1F1F1
| 78657 ||  || 1 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=658 bgcolor=#F1F1F1
| 78658 ||  || 1 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=659 bgcolor=#E3E3E3
| 78659 ||  || 1 out 2002 || Haleakalā || NEAT || Brangane || 
|-id=660 bgcolor=#F1F1F1
| 78660 ||  || 2 out 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=661 bgcolor=#FAFAFA
| 78661 Castelfranco ||  || 2 out 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=662 bgcolor=#E3E3E3
| 78662 ||  || 3 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=663 bgcolor=#E3E3E3
| 78663 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=664 bgcolor=#E3E3E3
| 78664 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=665 bgcolor=#E3E3E3
| 78665 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=666 bgcolor=#FAFAFA
| 78666 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=667 bgcolor=#F1F1F1
| 78667 ||  || 2 out 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=668 bgcolor=#E3E3E3
| 78668 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=669 bgcolor=#E3E3E3
| 78669 ||  || 5 out 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=670 bgcolor=#FAFAFA
| 78670 ||  || 1 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=671 bgcolor=#E3E3E3
| 78671 ||  || 1 out 2002 || Haleakalā || NEAT || Brangane || 
|-id=672 bgcolor=#FAFAFA
| 78672 ||  || 3 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=673 bgcolor=#E3E3E3
| 78673 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=674 bgcolor=#E3E3E3
| 78674 ||  || 3 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=675 bgcolor=#E3E3E3
| 78675 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=676 bgcolor=#E3E3E3
| 78676 ||  || 4 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=677 bgcolor=#F1F1F1
| 78677 ||  || 4 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=678 bgcolor=#F1F1F1
| 78678 ||  || 4 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=679 bgcolor=#E3E3E3
| 78679 ||  || 4 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=680 bgcolor=#E3E3E3
| 78680 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=681 bgcolor=#E3E3E3
| 78681 ||  || 4 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || Chimaera || 
|-id=682 bgcolor=#E3E3E3
| 78682 ||  || 4 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=683 bgcolor=#E3E3E3
| 78683 ||  || 4 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || Brangane || 
|-id=684 bgcolor=#E3E3E3
| 78684 ||  || 4 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=685 bgcolor=#F1F1F1
| 78685 ||  || 4 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=686 bgcolor=#F1F1F1
| 78686 ||  || 4 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=687 bgcolor=#E3E3E3
| 78687 ||  || 4 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || Brangane || 
|-id=688 bgcolor=#E3E3E3
| 78688 ||  || 4 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=689 bgcolor=#E3E3E3
| 78689 ||  || 5 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=690 bgcolor=#E3E3E3
| 78690 ||  || 5 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=691 bgcolor=#F1F1F1
| 78691 ||  || 5 out 2002 || Palomar || NEAT || Phocaea || 
|-id=692 bgcolor=#E3E3E3
| 78692 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=693 bgcolor=#E3E3E3
| 78693 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=694 bgcolor=#F1F1F1
| 78694 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=695 bgcolor=#F1F1F1
| 78695 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=696 bgcolor=#FAFAFA
| 78696 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=697 bgcolor=#E3E3E3
| 78697 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=698 bgcolor=#E3E3E3
| 78698 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=699 bgcolor=#E3E3E3
| 78699 ||  || 4 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=700 bgcolor=#E3E3E3
| 78700 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|}

78701–78800 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 78701 ||  || 4 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=702 bgcolor=#F1F1F1
| 78702 ||  || 4 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || Phocaea || 
|-id=703 bgcolor=#E3E3E3
| 78703 ||  || 4 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=704 bgcolor=#F1F1F1
| 78704 ||  || 11 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=705 bgcolor=#F1F1F1
| 78705 ||  || 14 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=706 bgcolor=#E3E3E3
| 78706 ||  || 3 out 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=707 bgcolor=#E3E3E3
| 78707 ||  || 3 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=708 bgcolor=#E3E3E3
| 78708 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=709 bgcolor=#F1F1F1
| 78709 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || Koronis || 
|-id=710 bgcolor=#FAFAFA
| 78710 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=711 bgcolor=#FAFAFA
| 78711 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=712 bgcolor=#E3E3E3
| 78712 ||  || 5 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=713 bgcolor=#E3E3E3
| 78713 ||  || 5 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=714 bgcolor=#F1F1F1
| 78714 ||  || 6 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=715 bgcolor=#F1F1F1
| 78715 ||  || 6 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=716 bgcolor=#F1F1F1
| 78716 ||  || 7 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=717 bgcolor=#E3E3E3
| 78717 ||  || 5 out 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=718 bgcolor=#E3E3E3
| 78718 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=719 bgcolor=#E3E3E3
| 78719 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=720 bgcolor=#E3E3E3
| 78720 ||  || 6 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=721 bgcolor=#E3E3E3
| 78721 ||  || 5 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=722 bgcolor=#E3E3E3
| 78722 ||  || 6 out 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=723 bgcolor=#F1F1F1
| 78723 ||  || 8 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=724 bgcolor=#E3E3E3
| 78724 ||  || 6 out 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=725 bgcolor=#E3E3E3
| 78725 ||  || 6 out 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=726 bgcolor=#E3E3E3
| 78726 ||  || 8 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=727 bgcolor=#E3E3E3
| 78727 ||  || 8 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=728 bgcolor=#F1F1F1
| 78728 ||  || 6 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=729 bgcolor=#F1F1F1
| 78729 ||  || 6 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=730 bgcolor=#E3E3E3
| 78730 ||  || 7 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=731 bgcolor=#E3E3E3
| 78731 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=732 bgcolor=#E3E3E3
| 78732 ||  || 9 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=733 bgcolor=#F1F1F1
| 78733 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=734 bgcolor=#E3E3E3
| 78734 ||  || 7 out 2002 || Haleakalā || NEAT || Ursula || 
|-id=735 bgcolor=#E3E3E3
| 78735 ||  || 8 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=736 bgcolor=#E3E3E3
| 78736 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=737 bgcolor=#E3E3E3
| 78737 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=738 bgcolor=#F1F1F1
| 78738 ||  || 8 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=739 bgcolor=#E3E3E3
| 78739 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=740 bgcolor=#FAFAFA
| 78740 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=741 bgcolor=#E3E3E3
| 78741 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=742 bgcolor=#F1F1F1
| 78742 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=743 bgcolor=#E3E3E3
| 78743 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=744 bgcolor=#E3E3E3
| 78744 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=745 bgcolor=#E3E3E3
| 78745 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=746 bgcolor=#E3E3E3
| 78746 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=747 bgcolor=#F1F1F1
| 78747 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=748 bgcolor=#F1F1F1
| 78748 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=749 bgcolor=#E3E3E3
| 78749 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=750 bgcolor=#F1F1F1
| 78750 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=751 bgcolor=#E3E3E3
| 78751 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=752 bgcolor=#E3E3E3
| 78752 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=753 bgcolor=#F1F1F1
| 78753 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=754 bgcolor=#E3E3E3
| 78754 ||  || 13 out 2002 || Palomar || NEAT || Charis || 
|-id=755 bgcolor=#F1F1F1
| 78755 ||  || 13 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=756 bgcolor=#E3E3E3
| 78756 Sloan ||  || 10 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=757 bgcolor=#F1F1F1
| 78757 || 2002 UM || 22 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=758 bgcolor=#E3E3E3
| 78758 ||  || 27 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=759 bgcolor=#E3E3E3
| 78759 ||  || 25 out 2002 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=760 bgcolor=#E3E3E3
| 78760 ||  || 28 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=761 bgcolor=#F1F1F1
| 78761 ||  || 28 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=762 bgcolor=#E3E3E3
| 78762 ||  || 30 out 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=763 bgcolor=#F1F1F1
| 78763 ||  || 31 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=764 bgcolor=#F1F1F1
| 78764 ||  || 31 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=765 bgcolor=#F1F1F1
| 78765 ||  || 30 out 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=766 bgcolor=#E3E3E3
| 78766 ||  || 31 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=767 bgcolor=#E3E3E3
| 78767 ||  || 1 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=768 bgcolor=#F1F1F1
| 78768 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=769 bgcolor=#E3E3E3
| 78769 ||  || 5 nov 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=770 bgcolor=#E3E3E3
| 78770 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=771 bgcolor=#E3E3E3
| 78771 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=772 bgcolor=#F1F1F1
| 78772 ||  || 4 nov 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=773 bgcolor=#F1F1F1
| 78773 ||  || 6 nov 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=774 bgcolor=#FAFAFA
| 78774 ||  || 6 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=775 bgcolor=#E3E3E3
| 78775 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=776 bgcolor=#E3E3E3
| 78776 ||  || 7 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=777 bgcolor=#F1F1F1
| 78777 ||  || 7 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=778 bgcolor=#E3E3E3
| 78778 ||  || 7 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=779 bgcolor=#E3E3E3
| 78779 ||  || 8 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=780 bgcolor=#E3E3E3
| 78780 ||  || 7 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=781 bgcolor=#E3E3E3
| 78781 ||  || 7 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=782 bgcolor=#E3E3E3
| 78782 ||  || 7 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=783 bgcolor=#F1F1F1
| 78783 ||  || 7 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=784 bgcolor=#E3E3E3
| 78784 ||  || 7 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=785 bgcolor=#F1F1F1
| 78785 ||  || 10 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=786 bgcolor=#F1F1F1
| 78786 ||  || 8 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=787 bgcolor=#E3E3E3
| 78787 ||  || 13 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=788 bgcolor=#F1F1F1
| 78788 ||  || 13 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=789 bgcolor=#F1F1F1
| 78789 ||  || 13 nov 2002 || Palomar || NEAT || Phocaea || 
|-id=790 bgcolor=#FAFAFA
| 78790 ||  || 12 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=791 bgcolor=#F1F1F1
| 78791 ||  || 14 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=792 bgcolor=#E3E3E3
| 78792 ||  || 30 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=793 bgcolor=#F1F1F1
| 78793 ||  || 30 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=794 bgcolor=#E3E3E3
| 78794 ||  || 28 nov 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=795 bgcolor=#E3E3E3
| 78795 ||  || 30 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=796 bgcolor=#E3E3E3
| 78796 ||  || 3 dez 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=797 bgcolor=#E3E3E3
| 78797 ||  || 12 dez 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=798 bgcolor=#FAFAFA
| 78798 ||  || 11 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=799 bgcolor=#DFDFFF
| 78799 ||  || 10 dez 2002 || Palomar || Palomar Obs. || — || 
|-id=800 bgcolor=#E3E3E3
| 78800 ||  || 7 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

78801–78900 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 78801 ||  || 2 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=802 bgcolor=#E3E3E3
| 78802 ||  || 7 fev 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=803 bgcolor=#E3E3E3
| 78803 ||  || 26 jun 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=804 bgcolor=#F1F1F1
| 78804 ||  || 1 jul 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=805 bgcolor=#FAFAFA
| 78805 ||  || 2 jul 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=806 bgcolor=#E3E3E3
| 78806 ||  || 22 jul 2003 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=807 bgcolor=#FAFAFA
| 78807 ||  || 28 jul 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=808 bgcolor=#F1F1F1
| 78808 ||  || 22 jul 2003 || Palomar || NEAT || Phocaea || 
|-id=809 bgcolor=#E3E3E3
| 78809 ||  || 30 jul 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=810 bgcolor=#FAFAFA
| 78810 ||  || 30 jul 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=811 bgcolor=#E3E3E3
| 78811 || 2003 PD || 1 ago 2003 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=812 bgcolor=#FAFAFA
| 78812 ||  || 1 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=813 bgcolor=#E3E3E3
| 78813 ||  || 2 ago 2003 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=814 bgcolor=#E3E3E3
| 78814 ||  || 2 ago 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=815 bgcolor=#E3E3E3
| 78815 ||  || 1 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=816 bgcolor=#E3E3E3
| 78816 Caripito ||  || 4 ago 2003 || Needville || J. Dellinger || — || 
|-id=817 bgcolor=#F1F1F1
| 78817 ||  || 20 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=818 bgcolor=#E3E3E3
| 78818 ||  || 17 ago 2003 || Kvistaberg || UDAS || — || 
|-id=819 bgcolor=#E3E3E3
| 78819 ||  || 20 ago 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=820 bgcolor=#F1F1F1
| 78820 ||  || 20 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=821 bgcolor=#F1F1F1
| 78821 ||  || 20 ago 2003 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=822 bgcolor=#FAFAFA
| 78822 ||  || 22 ago 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=823 bgcolor=#E3E3E3
| 78823 ||  || 22 ago 2003 || Haleakala || NEAT || Ursula || 
|-id=824 bgcolor=#FAFAFA
| 78824 ||  || 22 ago 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=825 bgcolor=#F1F1F1
| 78825 ||  || 20 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=826 bgcolor=#FAFAFA
| 78826 ||  || 22 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=827 bgcolor=#FAFAFA
| 78827 ||  || 22 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=828 bgcolor=#E3E3E3
| 78828 ||  || 22 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=829 bgcolor=#F1F1F1
| 78829 ||  || 20 ago 2003 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=830 bgcolor=#E3E3E3
| 78830 ||  || 22 ago 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=831 bgcolor=#E3E3E3
| 78831 ||  || 22 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=832 bgcolor=#F1F1F1
| 78832 ||  || 22 ago 2003 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=833 bgcolor=#FAFAFA
| 78833 ||  || 22 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=834 bgcolor=#FAFAFA
| 78834 ||  || 22 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=835 bgcolor=#FAFAFA
| 78835 ||  || 22 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=836 bgcolor=#FAFAFA
| 78836 ||  || 22 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=837 bgcolor=#E3E3E3
| 78837 ||  || 22 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=838 bgcolor=#F1F1F1
| 78838 ||  || 22 ago 2003 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=839 bgcolor=#FAFAFA
| 78839 ||  || 23 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=840 bgcolor=#FAFAFA
| 78840 ||  || 24 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=841 bgcolor=#FAFAFA
| 78841 ||  || 24 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=842 bgcolor=#F1F1F1
| 78842 ||  || 24 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=843 bgcolor=#F1F1F1
| 78843 ||  || 22 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=844 bgcolor=#E3E3E3
| 78844 ||  || 22 ago 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || Brangane || 
|-id=845 bgcolor=#FAFAFA
| 78845 ||  || 23 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=846 bgcolor=#FAFAFA
| 78846 ||  || 23 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=847 bgcolor=#E3E3E3
| 78847 ||  || 23 ago 2003 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=848 bgcolor=#F1F1F1
| 78848 ||  || 23 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=849 bgcolor=#FAFAFA
| 78849 ||  || 23 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=850 bgcolor=#F1F1F1
| 78850 ||  || 23 ago 2003 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=851 bgcolor=#FAFAFA
| 78851 ||  || 23 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=852 bgcolor=#FAFAFA
| 78852 ||  || 23 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=853 bgcolor=#E3E3E3
| 78853 ||  || 23 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=854 bgcolor=#E3E3E3
| 78854 ||  || 23 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=855 bgcolor=#F1F1F1
| 78855 ||  || 22 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=856 bgcolor=#FAFAFA
| 78856 ||  || 25 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=857 bgcolor=#FAFAFA
| 78857 ||  || 22 ago 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=858 bgcolor=#F1F1F1
| 78858 ||  || 24 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=859 bgcolor=#F1F1F1
| 78859 ||  || 24 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=860 bgcolor=#E3E3E3
| 78860 ||  || 24 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=861 bgcolor=#FAFAFA
| 78861 ||  || 24 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=862 bgcolor=#E3E3E3
| 78862 ||  || 24 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=863 bgcolor=#E3E3E3
| 78863 ||  || 24 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=864 bgcolor=#FAFAFA
| 78864 ||  || 24 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=865 bgcolor=#E3E3E3
| 78865 ||  || 24 ago 2003 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=866 bgcolor=#F1F1F1
| 78866 ||  || 27 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=867 bgcolor=#E3E3E3
| 78867 ||  || 23 ago 2003 || Cerro Tololo || M. W. Buie || Juno || 
|-id=868 bgcolor=#FAFAFA
| 78868 ||  || 25 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=869 bgcolor=#E3E3E3
| 78869 ||  || 25 ago 2003 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=870 bgcolor=#F1F1F1
| 78870 ||  || 28 ago 2003 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=871 bgcolor=#F1F1F1
| 78871 ||  || 30 ago 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=872 bgcolor=#F1F1F1
| 78872 ||  || 31 ago 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=873 bgcolor=#F1F1F1
| 78873 ||  || 31 ago 2003 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=874 bgcolor=#F1F1F1
| 78874 ||  || 31 ago 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=875 bgcolor=#FAFAFA
| 78875 ||  || 2 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=876 bgcolor=#F1F1F1
| 78876 ||  || 4 set 2003 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=877 bgcolor=#FAFAFA
| 78877 ||  || 4 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=878 bgcolor=#FAFAFA
| 78878 ||  || 15 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=879 bgcolor=#E3E3E3
| 78879 ||  || 15 set 2003 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=880 bgcolor=#FAFAFA
| 78880 ||  || 13 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=881 bgcolor=#E3E3E3
| 78881 ||  || 15 set 2003 || Haleakalā || NEAT || Eos || 
|-id=882 bgcolor=#FAFAFA
| 78882 ||  || 13 set 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=883 bgcolor=#F1F1F1
| 78883 ||  || 15 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=884 bgcolor=#E3E3E3
| 78884 ||  || 16 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=885 bgcolor=#E3E3E3
| 78885 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=886 bgcolor=#E3E3E3
| 78886 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=887 bgcolor=#FAFAFA
| 78887 ||  || 17 set 2003 || Črni Vrh || J. Skvarč || — || 
|-id=888 bgcolor=#E3E3E3
| 78888 ||  || 19 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=889 bgcolor=#FAFAFA
| 78889 ||  || 18 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=890 bgcolor=#FAFAFA
| 78890 ||  || 16 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=891 bgcolor=#E3E3E3
| 78891 ||  || 16 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=892 bgcolor=#E3E3E3
| 78892 ||  || 16 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=893 bgcolor=#E3E3E3
| 78893 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=894 bgcolor=#FAFAFA
| 78894 ||  || 18 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=895 bgcolor=#F1F1F1
| 78895 ||  || 19 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=896 bgcolor=#E3E3E3
| 78896 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=897 bgcolor=#F1F1F1
| 78897 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=898 bgcolor=#FAFAFA
| 78898 ||  || 17 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=899 bgcolor=#F1F1F1
| 78899 ||  || 17 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=900 bgcolor=#F1F1F1
| 78900 ||  || 18 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|}

78901–79000 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 78901 ||  || 19 set 2003 || Črni Vrh || Črni Vrh || — || 
|-id=902 bgcolor=#E3E3E3
| 78902 ||  || 19 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=903 bgcolor=#F1F1F1
| 78903 ||  || 19 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=904 bgcolor=#F1F1F1
| 78904 ||  || 19 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=905 bgcolor=#FAFAFA
| 78905 Seanokeefe ||  || 16 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=906 bgcolor=#FAFAFA
| 78906 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=907 bgcolor=#FAFAFA
| 78907 ||  || 18 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=908 bgcolor=#F1F1F1
| 78908 ||  || 18 set 2003 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=909 bgcolor=#E3E3E3
| 78909 ||  || 19 set 2003 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=910 bgcolor=#E3E3E3
| 78910 ||  || 19 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=911 bgcolor=#F1F1F1
| 78911 ||  || 19 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=912 bgcolor=#E3E3E3
| 78912 ||  || 19 set 2003 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=913 bgcolor=#E3E3E3
| 78913 ||  || 19 set 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=914 bgcolor=#E3E3E3
| 78914 ||  || 20 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=915 bgcolor=#F1F1F1
| 78915 ||  || 20 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=916 bgcolor=#FAFAFA
| 78916 ||  || 20 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=917 bgcolor=#E3E3E3
| 78917 ||  || 20 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=918 bgcolor=#F1F1F1
| 78918 ||  || 20 set 2003 || Palomar || NEAT || Pallas || 
|-id=919 bgcolor=#FAFAFA
| 78919 ||  || 20 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=920 bgcolor=#FAFAFA
| 78920 ||  || 20 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=921 bgcolor=#FAFAFA
| 78921 ||  || 20 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=922 bgcolor=#FAFAFA
| 78922 ||  || 20 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=923 bgcolor=#F1F1F1
| 78923 ||  || 20 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=924 bgcolor=#FAFAFA
| 78924 ||  || 20 set 2003 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=925 bgcolor=#FAFAFA
| 78925 ||  || 18 set 2003 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=926 bgcolor=#F1F1F1
| 78926 ||  || 19 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=927 bgcolor=#FAFAFA
| 78927 ||  || 20 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=928 bgcolor=#E3E3E3
| 78928 ||  || 20 set 2003 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem || — || 
|-id=929 bgcolor=#FAFAFA
| 78929 ||  || 20 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=930 bgcolor=#FAFAFA
| 78930 ||  || 20 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=931 bgcolor=#F1F1F1
| 78931 ||  || 20 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=932 bgcolor=#E3E3E3
| 78932 ||  || 19 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=933 bgcolor=#E3E3E3
| 78933 ||  || 19 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=934 bgcolor=#FAFAFA
| 78934 ||  || 20 set 2003 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=935 bgcolor=#E3E3E3
| 78935 ||  || 16 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=936 bgcolor=#E3E3E3
| 78936 ||  || 19 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || Brangane || 
|-id=937 bgcolor=#FAFAFA
| 78937 ||  || 19 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || Mitidika || 
|-id=938 bgcolor=#F1F1F1
| 78938 ||  || 19 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || Phocaea || 
|-id=939 bgcolor=#F1F1F1
| 78939 ||  || 18 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=940 bgcolor=#FAFAFA
| 78940 ||  || 22 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=941 bgcolor=#FAFAFA
| 78941 ||  || 23 set 2003 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=942 bgcolor=#FAFAFA
| 78942 ||  || 20 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=943 bgcolor=#E3E3E3
| 78943 ||  || 18 set 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || Brangane || 
|-id=944 bgcolor=#FAFAFA
| 78944 ||  || 18 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=945 bgcolor=#E3E3E3
| 78945 ||  || 24 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=946 bgcolor=#F1F1F1
| 78946 ||  || 19 set 2003 || Palomar || NEAT || Pallas || 
|-id=947 bgcolor=#E3E3E3
| 78947 ||  || 19 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=948 bgcolor=#E3E3E3
| 78948 ||  || 20 set 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=949 bgcolor=#FAFAFA
| 78949 ||  || 21 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=950 bgcolor=#E3E3E3
| 78950 ||  || 22 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=951 bgcolor=#F1F1F1
| 78951 ||  || 24 set 2003 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=952 bgcolor=#F1F1F1
| 78952 ||  || 26 set 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=953 bgcolor=#E3E3E3
| 78953 ||  || 27 set 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=954 bgcolor=#E3E3E3
| 78954 ||  || 28 set 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=955 bgcolor=#FAFAFA
| 78955 ||  || 26 set 2003 || Uccle || E. W. Elst, H. Debehogne || — || 
|-id=956 bgcolor=#F1F1F1
| 78956 ||  || 27 set 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=957 bgcolor=#E3E3E3
| 78957 ||  || 26 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=958 bgcolor=#E3E3E3
| 78958 ||  || 26 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=959 bgcolor=#E3E3E3
| 78959 ||  || 24 set 2003 || Haleakalā || NEAT || Ursula || 
|-id=960 bgcolor=#F1F1F1
| 78960 ||  || 26 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=961 bgcolor=#F1F1F1
| 78961 ||  || 26 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=962 bgcolor=#FAFAFA
| 78962 ||  || 26 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=963 bgcolor=#E3E3E3
| 78963 ||  || 26 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=964 bgcolor=#FAFAFA
| 78964 ||  || 26 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=965 bgcolor=#E3E3E3
| 78965 ||  || 27 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=966 bgcolor=#E3E3E3
| 78966 ||  || 29 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=967 bgcolor=#E3E3E3
| 78967 ||  || 30 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=968 bgcolor=#FAFAFA
| 78968 ||  || 29 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=969 bgcolor=#E3E3E3
| 78969 ||  || 28 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=970 bgcolor=#E3E3E3
| 78970 ||  || 18 set 2003 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=971 bgcolor=#FAFAFA
| 78971 ||  || 17 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=972 bgcolor=#E3E3E3
| 78972 ||  || 17 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=973 bgcolor=#F1F1F1
| 78973 ||  || 30 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=974 bgcolor=#E3E3E3
| 78974 ||  || 26 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=975 bgcolor=#FAFAFA
| 78975 ||  || 19 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=976 bgcolor=#F1F1F1
| 78976 ||  || 14 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=977 bgcolor=#FAFAFA
| 78977 ||  || 15 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=978 bgcolor=#F1F1F1
| 78978 ||  || 19 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=979 bgcolor=#FAFAFA
| 78979 ||  || 23 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=980 bgcolor=#E3E3E3
| 78980 ||  || 16 out 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=981 bgcolor=#E3E3E3
| 78981 ||  || 16 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=982 bgcolor=#F1F1F1
| 78982 ||  || 16 out 2003 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=983 bgcolor=#F1F1F1
| 78983 ||  || 16 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=984 bgcolor=#E3E3E3
| 78984 ||  || 16 out 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=985 bgcolor=#F1F1F1
| 78985 ||  || 18 out 2003 || Palomar || NEAT || Phocaea || 
|-id=986 bgcolor=#E3E3E3
| 78986 ||  || 16 out 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=987 bgcolor=#E3E3E3
| 78987 ||  || 16 out 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=988 bgcolor=#F1F1F1
| 78988 ||  || 18 out 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=989 bgcolor=#E3E3E3
| 78989 ||  || 18 out 2003 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=990 bgcolor=#F1F1F1
| 78990 ||  || 20 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=991 bgcolor=#E3E3E3
| 78991 ||  || 22 out 2003 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=992 bgcolor=#F1F1F1
| 78992 ||  || 22 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=993 bgcolor=#FAFAFA
| 78993 ||  || 22 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=994 bgcolor=#F1F1F1
| 78994 ||  || 22 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=995 bgcolor=#FAFAFA
| 78995 || 2047 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=996 bgcolor=#FAFAFA
| 78996 || 2080 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=997 bgcolor=#F1F1F1
| 78997 || 2121 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=998 bgcolor=#E3E3E3
| 78998 || 2504 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=999 bgcolor=#F1F1F1
| 78999 || 2614 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=000 bgcolor=#F1F1F1
| 79000 || 2689 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (75001)–(80000) (IAU Minor Planet Center)

078